Yamaha kan syfta på:

 Yamaha Corporation – ett företag som tillverkar musikinstrument och hemelektronik
 Yamaha Motor Company – ett dotterbolag till ovanstående som tillverkar mopeder, motorcyklar, båtmotorer och helikoptrar.